Der Dreiband-Weltcup 1986/3 war das dritte Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis zum 30. November 1986 in Berlin statt.

Geschichte 
Das erste Weltcup-Turnier in Deutschland endete mit einer großen Überraschung: der Franzose Egidio Vierat, bisher nie groß in Erscheinung getreten, gewann das Weltcup-Turnier. In einem sehr knappen Finale besiegte Vierat den fast übermächtigen Belgier Raymond Ceulemans mit 15:14 im fünften Satz. Auch sehr überraschend ging der dritte Platz an den Argentinier Luis Mario Doyharzabal. Dieser zeigte über das ganze Turnier eine sehr gute Leistung und hatte am Ende mit 1,250 den besten Generaldurchschnitt (GD) aller sechzehn Teilnehmer.

Für die fünf deutschen Teilnehmer lief das Turnier nicht gut. Alle schieden in der ersten Runde, also dem Achtelfinale, aus. Der deutsche Spitzenspieler Dieter Müller spielte wie schon in Brüssel in der ersten Runde gegen Mario Doyharzabal und verlor wieder in fünf Sätzen mit 2:3. Da alle anderen gegen gesetzte Spieler antreten mussten, war ihr Ausscheiden nicht überraschend.

Unter den Zuschauern des Weltcup-Turniers in Berlin waren unter anderem der Präsident des Berliner Sportbundes Manfred von Richthofen und der bekannte israelische Schriftsteller Ephraim Kishon. Kishom war privat auch ein begeisterter Karambolbillardspieler und hatte zu Hause einen eigenen Billardraum.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Rini van Bracht
  Avelino Rico
  Junichi Komori
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Luis Mario Doyharzabal
  Marco Zanetti

Ausrichterplätze:
  Christian Zöllner
  Falko Willenberger
  Achim Siegert-Wilcke
  Werner Kühn

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Nobuaki Kobayashi, Raymond Ceulemans, Rini van Bracht und Ludo Dielis) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Einzelnachweise 

1986/3
Karambolageveranstaltung 1986

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Berlin

Berlin-Charlottenburg